Грчка је била земља где су настале олимпијске игре. Била је место одржавања Древних олимпијских игара, тако да је било логично да се прве олимпијске игре модерног доба одрже у овој земљи. Грчка која је прихватила оживљавање идеје олимпизма се први пут појавила на Олимпијским играма 1896. године, које су биле уједно и прве олимпијске игре модерног доба. Од тада Грчка није пропустила ниједне Летње олимпијске игре и једна је од четири земље којима је то успело.

Грчка је први пут учествовала на Зимским олимпијским играма 1936. године и од онда је пропустила само једне, 1960. године. Грчка није освојила ни једну медаљу на Зимским олимпијским играма.

Приликом свечаног отварања сваке олимпијаде Грчка је прва земља која се појављује на церемонији отварања, остале државе бивају представљене азбучним редом. Овај обичај је због историјске улоге Грчке у стварању и промовисању олимпијских игара још у античким временима. 

Грчка је била домаћин модерних олимпијских игара два пута, првих 1896. и двадесет четвртих 2004. године. Оба пута град домаћин је била Атина. Грчка је на Играма освојила 116 медаља, где се издвајају атлетика и дизање тегова као две најуспешније грчке олимпијске дисциплине.

Грчки олимпијски комитет (-{Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή}-) је основан 1894. године, а признат од стране МОКа 1895. године.

Медаље

Летње олимпијске игре

Учешће и освојене медаље на ЛОИ

Преглед учешћа спортиста Грчке и освојених медаља по спортовима на ЛОИ 

Разлика у горње две табеле од 215 учесника (142 мушкараца и 73 жена) настала је у овој табели јер је сваки спортиста без обриза колико је пута учествовао на играма и у колико разних спортова на истим играма рачунат само једном.

Освајачи медаља на ЛОИ

Зимске олимпијске игре

Учешће и освојене медаље на ЗОИ

Преглед учешћа спортиста Грчке и освојених медаља по спортовима на ЗОИ 

Разлика у горње две табеле у 27 учесника (22 мушкарца и 5 жена) настала је у овој табели јер је сваки спотиста без обриза колико је пута учествовао на играма и у колико разних спортова на истим играма рачунат само једном

Укупно медаља на ОИ

Занимљивости 
 Најмлађи учесник: Димитриос Лундрас, 10 година и 216 дана Атина 1896. гимнастика
 Најстарији учесник: Фотис Исакидис, 56 година и 140 дана Токио 1964. стрељаштво
 Највише учешћа: 4 Пирос Димас (1992-2004) дизање тегова
 Највише медаља: 4 Пирос Димас (3 зл, 1 бр)
 Прва медаља: (1896)
 Прво злато: Јоанис Митропулос (1896)
 Најбољи пласман на ЛОИ: 2 (1896)
 Најбољи пласман на ЗОИ:

Види још 
 Грчки олимпијски комитет
 Грчка на параолимпијским играма
 Списак носилаца заставе Грчке на олимпијским играма

Спољашње везе 
 Грчκи олимпијски комитет
 Профил на страници МОК

Грчка на олимпијским играма